Der Blinde bezeichnet:

 Der Blinde (Drama), Drama von Friedrich Dürrenmatt aus dem Jahr 1948
 Der Blinde (1967), Spielfilm aus dem Jahr 1967
 Der Blinde (1996), Spielfilm aus dem Jahr 1996

Der Blinde ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Didymus der Blinde (310/313–um 398), antiker christlicher Schriftsteller
 Isaak der Blinde, jüdischer Gelehrter und Begründer der Kabbala 
 Ludwig der Blinde (um 881/882–928), König von Niederburgund, König der Langobarden, Nationalkönige und römischer Kaiser
 Gerhard der Blinde (1254–1312), Graf von Holstein-Plön, siehe Gerhard II. (Holstein-Plön)
 Johannes der Blinde (1296–1346), König von Böhmen, Markgraf von Mähren, Graf von Luxemburg und Titularkönig von Polen, siehe Johann von Böhmen 
 Magnus Sigurdsson (der Blinde) (um 1115–1139), König in Norwegen, siehe Magnus IV. (Norwegen)
 Wassili II. Wassiljewitsch der Blinde (1415–1462), russischer Großfürst von Moskau, sieh Wassili II. (Russland) 

Siehe auch:
 Blindheit
 The Blind Man